Ludwik III Wirtemberski (1166–1241), hrabia Wirtembergii w latach  1181–1241 
 Ludwik III Wirtemberski (1554–1593), książę Wirtembergii w latach 1568–1593
 Ludwik Wirtemberski-Mömpelgard (1586–1631), regent i książę Wirtembergii-Mömpelgard
 Ludwik Wirtemberski (1756–1817), książę wirtemberski, generał armii litewskiej, małżonek pisarki ks. Marii Czartoryskiej.